Harold Connolly peut désigner :
 Harold Connolly (1901-1980), un homme politique et journaliste écossaism ;
 Harold Connolly (1931-2010), un athlète américain.